— манга-ёнкома, написанная и проиллюстрированная Юкой Санто. На основе манги было снято аниме. Премьерный показ состоялся 9 апреля 2013 года в сети AT-X, также Crunchyroll лицензировано аниме для стримингового вещания.

В апреле 2013 года было анонсировано, что DVD-издание аниме будет включать в себя режиссерскую версию с абсолютно новым артом и дизайном персонажей.

На создание манги автора вдохновили рассказы его друзей, работающих в отеле. Слушая их, автор решил: «А почему бы не использовать этот материал?».

Сюжет 
Сюжет представляет собой серию зарисовок из жизни Саюри Сато, владелицы отеля, чьими отличительными особенностями являются огромная грудь и владение оружием. Помимо обычной работы в отеле она также занимается усмирением создающих проблемы посетителей. Причём порой сама не замечает, как пугает очередного смутьяна.

Персонажи 
  — главная героиня аниме и манги. Она является владелицей отеля, а также убийцей. Она ненавидит, когда посетители создают проблемы в отеле.
 Сэйю: Минори Тихара

 
 Сэйю: Харука Нагасима

 
 Сэйю: Дайсукэ Кисио

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
 

Ёнкома